Erana o Eraña o Érana puede hacer referencia a:

Personas 
 Carlos Eraña Guruceta (1884-1936), religioso marianista español, mártir de la persecución religiosa durante la guerra civil de España en 1936.
 Iñaki Eraña (1965-), exfutbolista y entrenador de fútbol español.
 Juan Eraña (1938-), exfutbolista español.

Geografía, lugares 
 Érana, antigua ciudad griega de Mesenia.